Rogério Vieira (ator), português
Rogério Vieira (político), brasileiro
Rogério Vieira (produtor musical), brasileiro

Desambiguações de antropônimos